Nyúl, a nyúlfélék közé tartozó állat
Nyúl, község Győr-Moson-Sopron megyében

Lásd még:
Nyúl csillagkép (Lepus)